Rajac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Rajac, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Rajac, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
le mont Rajac, une montagne de l'ouest de la Serbie centrale située dans les monts de Valjevo et sur les franges orientales des Alpes dinariques ;
Rajac, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Rajac, un village situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor.